KCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fisheries, Chignik Fisheries (Alaska), Stati Uniti